Костшевский () — польская фамилия. Известные носители:

 Костшевский, Францишек (1826—1911) — польский художник.
 Костшевский, Юзеф (1885—1969) — польский археолог.